Čitluk (Republika Serbska) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Kozarska Dubica
 Gmina Čitluk – gmina w Bośni i Hercegowinie, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim

 Čitluk (żupania splicko-dalmatyńska) – wieś w Chorwacji, w żupanii splicko-dalmatyńskiej, w mieście Sinj
 Čitluk (żupania szybenicko-knińska) – wieś w Chorwacji, w żupanii szybenicko-knińskiej, w gminie Promina
 Lički Čitluk – wieś w Chorwacji, w żupanii licko-seńskiej, w mieście Gospić

 Čitluk (gmina Ljubovija) – wieś w Serbii, w okręgu maczwańskim, w gminie Ljubovija
 Čitluk (gmina Mali Zvornik) – wieś w Serbii, w okręgu maczwańskim, w gminie Mali Zvornik
 Čitluk (gmina Priboj) – wieś w Serbii, w okręgu zlatiborskim, w gminie Priboj
 Čitluk (gmina Sjenica) – wieś w Serbii, w okręgu zlatiborskim, w gminie Sjenica
 Čitluk (gmina Sokobanja) – wieś w Serbii, w okręgu zajeczarskim, w gminie Sokobanja
 Čitluk (miasto Kruševac) – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim, w mieście Kruševac